Лермонтовское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Лермонтовское сельское поселение — входит в Серышевский район Амурской области
 Лермонтовское сельское поселение — входит в Тамбовский район Амурской области
 Лермонтовское сельское поселение — входит в Куйтунский район Иркутской области
 Лермонтовское сельское поселение — входит в Белинский район Пензенской области
 Лермонтовское сельское поселение — входит в Бикинский район Хабаровского края